Looking Up – album degli Autopilot Off del 1999
Looking Up – singolo di Elton John del 2015
Looking Up – gruppo musicale belga